

Astronomia 
 6389 Ogawa – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Ogawa – cittadina giapponese della prefettura di Saitama
 Ogawa – villaggio giapponese della prefettura di Nagano

Persone 
 Daiki Ogawa (1991) – calciatore giapponese
 Hōmei Ogawa (1898-1962) – politico giapponese
 Keijirō Ogawa (1992) – calciatore giapponese
 Kōki Ogawa (1997) – calciatore giapponese
 Kunio Ogawa (1927-2008) – scrittore giapponese
 Makoto Ogawa (1987) – attrice e cantante giapponese
 Masaki Ogawa (1975) – ex calciatore giapponese
 Megumi Ogawa (1949) – ex calciatrice giapponese
 Naoya Ogawa (1968) – pugile giapponese
 Ryōya Ogawa (1996) – calciatore giapponese
 Saki Ogawa (1996) – cantante giapponese
 Seiichi Ogawa (1970) – ex calciatore giapponese
 Shigeo Ogawa (1917-1992) – imprenditore giapponese
 Shiho Ogawa (1988) – calciatrice giapponese
 Yōko Ogawa (1962) – scrittrice giapponese
 Yoshizumi Ogawa (1984) – calciatore giapponese

Sport 
 Space Tornado Ogawa – mossa molto comune del wrestling professionistico